«Outside Today» — песня американского рэпера YoungBoy Never Broke Again, выпущенная в качестве ведущего сингла к его дебютному альбому Until Death Call My Name. Песня, спродюсированная DMacTooBangin, была выпущена 6 января 2018 года для стриминговых сервисов вместе с музыкальным видео. Песня достигла высшей позиции под номером 31 в американском чарте Billboard Hot 100, став второй наивысшей песней в чарте YoungBoy после «Bandit» совместно с Juice WRLD, которая достигла высшей позиции под номером 10 в октябре 2019 года.

Музыкальное видео 
В музыкальное видео YoungBoy скрывается внутри своего дома от толпы папарацци со своей тогдашней девушкой Жанией, командой и Birdman.

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2018 года
Трэп-песни
Песни YoungBoy Never Broke Again